Edi kan syfta på,

Personer
 Edi Federer, österrikisk backhoppare. 
 Edi Gathegi, amerikansk skådespelare.
 Edi Luarasi, albansk skådespelerska och sångerska. 
 Edi Muka, svensk konstnär och kurator. 
 Edi Rama, albansk konstnär och politiker. 
 Edi Sylisufaj, svensk fotbollsspelare. 
 Edi Ziegler, tysk tävlingscyklist.

Övrigt
 Electronic Data Interchange, överföring av strukturerad information.